Malo kan syfta på:

 Malo (djur) – ett släkte nässeldjur
 Malo (520–621), biskop av Aleth
 Malo, Veneto